Yatahual es un caserío perteneciente al distrito de Yonán, provincia de Contumazá, en el departamento de Cajamarca, está a una altitud de 620 metros sobre el nivel del mar, en el valle Alto Jequetepeque; entre los Kilómetros 66 y 70 de la carretera Ciudad de Dios - Cajamarca. Su población se dedica a la agricultura y al comercio; destacando la producción de arroz y mango. Este lugar además es conocido por sus restaurantes al costado de la carreta los mismos que son visitados por viajeros de buses y de automóviles particulares.